Егорово — деревня в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Петровского сельского поселения.

История 
Основана в 1895 г. В 1926 году деревня Егорова состояла из 49 хозяйств, основное население — русские. В составе Петровского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района